Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2014 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 22 till 23 februari i Friidrottens Hus, i Göteborg samt
 Inne-SM Mångkamp  den 8 till 9 februari i Telekonsult Arena i Växjö

Tävlingen var det 49:e svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Referenser

Fotnoter 

Sport i Sverige 2014
Friidrottstävlingar
Inomhus 2014
Friidrottsåret 2014
Sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Växjö